Albertinenstraße steht für:
 Straße in Berlin-Weißensee, siehe Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Weißensee#Albertinenstraße*
 Straße in Berlin-Zehlendorf, siehe Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Zehlendorf#Albertinenstraße*